The Rascals (Amerikaanse band), een Amerikaanse soulband uit de jaren 60
The Rascals (Britse band), een Britse indierockband
The Rascals (Nederlandse band), Nederlandse showband, opgericht door Ger de Roos in 1932